Wickerau ist der ehemalige Name folgender Orte:

 Wickerau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1950: Tscherkassowka (Kaliningrad, Prawdinsk), verlassener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wickerau, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Wikrowo (Pasłęk), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wickerau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wikrowo (Srokowo), Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen